Бесарт Ибраими (; 17 декабря 1986, Кичево, СФРЮ) — македонский футболист, нападающий футбольного клуба «Шкендия» и национальной сборной Македонии.

Биография

Клубная карьера 
В 2005 году подписал профессиональный контракт с клубом «Влазрими», базировавшимся в его родном городе. В 2006 году дебютировал в основном составе клуба. Всего провёл два сезона во «Влазрими», сыграв 32 матча и забив 4 мяча. В 2007 году перешёл в «Напредок», откуда уже в 2008 году отправился в команду «Ренова». Последние два сезона команда занимала пятое место в чемпионате. С приходом Ибраими положение дел в команде улучшилось. «Ренова» заняла третье место в чемпионате и впервые выиграла бронзовые медали, Ибраими с 13 мячами стал вторым в списке бомбардиров после Ивицы Глигоровского с 14 забитыми мячами из команды «Милано», обогнавшей «Ренову» на одно очко и занявшей второе место.

Сезон 2009/10 Ибраими начал также активно, забив в первом круге 12 мячей, чем помог «Ренове» выиграть золотые медали, а сам стал вторым в списке бомбардиров, теперь уже после Боби Божиновски с 13 забитыми голами. 12 января 2010 года подписал контракт с немецким «Шальке 04» до июня 2013 года. 6 февраля дебютировал в Бундеслиге — вышел на замену на 77-й минуте матча с «Фрайбургом» вместо Кристофа Морица. Всего в первом сезоне за новую команду сыграл две игры.

В начале 2011 года подписал контракт сроком на 3,5 года с клубом «Севастополь». В чемпионате Украины дебютировал 3 марта 2011 года в матче против донецкого «Шахтёра» (0:1), Ибраими начал матч в основе, но на 60 минуте был заменён на Игоря Скобу. Летом 2011 года был отдан на полгода в аренду симферопольской «Таврии». В январе 2014 года перешёл в «Эносис».

С августа 2015 года выступает на родине, в Македонии за одного из лидеров местного чемпионата «Шкендию». По итогам чемпионатов трижды становился лучшим бомбардиром — в сезонах 2015/16 (25 голов), 2016/17 (20 голов) и 2017/18 (23 гола). Является лучшим бомбардиром «Шкендии» в европейских клубных турнирах по эгидой УЕФА, забил не менее 16 голов (по состоянию на сентябрь 2020 года).

В 2020 году стал лучшим бомбардиром македонского футбола за всю историю (с учётом всех официальных турниров в стране), обойдя прежнего лидера Блаже Илийоского (166 голов).

Карьера в сборной 
5 сентября 2009 года Ибраими дебютировал в сборной Македонии в матче против национальной команды Шотландии в Глазго, закончившимся со счётом 2:0 в пользу шотландцев. Всего сыграл за сборную пятнадцать матчей, последние матчи провёл в 2017 году.

Достижения 
 Чемпион Македонии: 2017/18, 2018/19
 Серебряный призёр чемпионата Македонии: 2015/16, 2016/17
 Бронзовый призёр чемпионата Македонии: 2008/09, 2019/20
 Серебряный призёр чемпионата Германии: 2009/10
 Лучший игрок Македонии 2009 года

Примечания 

Футболисты Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии по футболу
Игроки ФК «Влазрими»
Игроки ФК «Напредок»
Игроки ФК «Ренова»
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Севастополь»
Игроки ФК «Таврия»
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Эносис»
Игроки ФК «Эрмис»
Игроки ФК «Шкендия»